В 1602 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Галилео Галилей начал исследование маятников (см. Галилеев спусковой механизм часов).
 Алхимик Винченцо Кашороло (Vincentio Casciorolo) впервые получил из барита сульфид бария.

Публикации 
 Английский математик Генри Бригс опубликовал свой первый труд: «Таблица для определения высоты полюса при известном магнитном склонении» (A Table to find the Height of the Pole, the Magnetical Declination being given).
 Феликс Платер начал издание трёхтомного учебника «Врачебное дело» () с подробной классификацией болезней по их симптомам.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1602 году
 18 марта — Жак де Билли, французский математик и астроном, учитель и друг Баше де Мезириака, решительный противник астрологии (умер в 1679 году).
 2 мая — Афанасий Кирхер, немецкий учёный-универсал (умер в 1680 году).
 8 августа — Жиль Роберваль, французский математик (умер в 1675 году).
 20 ноября — Отто фон Герике, немецкий физик, прославившийся опытами с атмосферным давлением (умер в 1686 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1602 году
 28 июля — , датский физик, пропагандист идей Парацельса (род. в 1542 году).
 Ли Чжи, китайский философ (род. в 1527 году).

Примечания

См. также 

1602 год в науке